Цельтвег:

 Цельтвег — город в Австрии, в федеральной земле Штирия.
 Цельтвег — трасса, проложенная на взлётном поле аэродрома недалеко от города Цельтвег (Штирия, Австрия).